Plus grandir – singolo di Mylène Farmer
Plus grandir – album di Mylène Farmer
Plus grandir – altro singolo di Mylène Farmer